La Roue du temps désigne notamment :
 La Roue du temps, une série de livres de fantasy écrite par Robert Jordan (1990-2013).
 La Roue du temps, un jeu vidéo (1999).
 La Roue du temps, un film documentaire allemand de Werner Herzog sorti en 2003.
 La Roue du temps, série télévisée de fantasy américaine (2020).

Homonymie de titre